Polonka (ukrainisch ) ist der Name:

 eines Dorfes in der Westukraine, siehe Polonka (Ort)
 eines Flusses in der Ukraine, siehe Polonka (Fluss)

 ein früherer Name des slowakischen Dorfes Polomka